Piața I.C. Drăgan din Lugoj este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul municipiului Lugoj.

Note 
 

Lugoj
Lugoj
Monumente istorice din județul Timiș